Contract sexual este un termen care a căpătat o importanță semnificativă în teoriile feministe în urma analizei sale ample în contextul lucrării lui Carole Pateman, Sexual Contract, din 1988. Ca și în contextul altor lucrări, feministele au întreprins o analiză substanțială a căsătoriei ca instituție. Între contractul social (cel despre care se presupune că a generat societatea modernă, conform teoreticienilor clasici ai contractualismului) și contractul sexual există o legătură semnificativă.

Căsătoria s-a făcut și se face, în tradiția Europei apusene, prin consimțământul ambilor soți. Căsătoria este necesară și primă în raport cu contractul social. Prin urmare, femeile intră în mod liber într-un contract sexual și prin acest contract, ele consimt să se plaseze în poziție subordonată față de soț și să renunțe la a fi parte a contractului social. “Construcția diferenței sexuale ca diferență politică este centrală societății civile. Dreptul patriarhal al bărbaților asupra femeilor este înfățișat ca reflectând ordinea naturală” (Pateman, 1988:17). 

Este important, din perspectiva teoriilor feministe, faptul că nerecunoașterea capacității contractuale a femeilor a condus la drepturi aproape absolute ale bărbaților asupra femeilor. Această ordine nu poate să fie contracarată decât accentuând pe strategii de acceptare și exersare a drepturilor femeilor

Note

Bibliografie
 Pateman, Carole, 1988, Sexual Contract, Cambridge: Polity Press.
Dragomir, O, Miroiu M, Lexicon feminist, Polirom, Iasi, 2002, Mihaela Miroiu.

Vezi și 
Căsătorie, 
Patriarhat

Feminism